Нехристь:

 Нехристь (грубо) — человек, не являющийся христианином; перен. жестокий, бессовестный, несправедливый человек, злодей.
 Нехристь — река в Белоруссии, приток Ауты.